Lenapes, appelés aussi « Delawares », peuple amérindien originaire de la rive du fleuve Delaware, de l’Hudson et du Long Island Sound dans le nord-est des États-Unis ;
 lenape, ou « unami », langue algonquienne disparue, appartenant aux langues delaware ;
 Lenape, variété de pomme de terre d'origine américaine.